

Cinema 
 The Touch – film del 2002 diretto da Peter Pau

Letteratura 
 L'ultimo orizzonte (The Touch) – romanzo di Colleen McCullough del 2003

Musica 
 The Touch – singolo di Kim Wilde del 1984
 The Touch – album degli Alabama del 1986
 The Touch – singolo di Stan Bush del 1986